FAK kan avse: 

 FAK – en afrikandisk kulturell organisation, se Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge
 FAK – ett protein Focal Adhesion Kinase som hos människor kodas av PTK2-genen, se PTK2
FK Austria Wien – en fotbollsklubb från Wien
 FAK – en frivillig försvarsorganisation, se Frivilliga automobilkårernas riksförbund

Personer
Jakov Fak (1987–), en kroatisk skidskytt